Petr Čermák je jméno více osob:

 Petr Čermák (horolezec) (* 1962 Bobuláč, Mistr) — bývalý dvojnásobný československý reprezentant (judo a skalní lezení), český sportovní lezec
 Petr Čermák (politik) (* 1953) — bývalý místopředseda ODS
 Petr Čermák (spisovatel) — český spisovatel
 Petr Čermák (veslař) (* 1942) — český olympionik
 Petr Čermák (1959) — český fotbalista
 Petr Čermák (1962) — český fotbalista
 Petr Čermák (1963) — český fotbalista
 Petr Čermák (hispanista) (* 1968) — český vysokoškolský učitel a romanista